Герцог Луи Франсуа де Буффлер (1644—1714) — один из маршалов Людовика XIV
 Станислас де Буффлер (1737—1815 г.) — французский писатель.
 Амели де Буффлер (1746/1751—1794), герцогиня де Лозен и де Бирон, дочь герцога де Буффлера, жена Де Гонто-Бирон, Арман Луи; гильотинирована во время Террора.
 Мари-Франсуаза-Катрин де Бове-Краон (1711—1787), маркиза де Буфлер - любовница Станислава Лещинского
 Мари-Шарлотта-Ипполита, графиня де Буффлер-Руврель (1724—1800) — хозяйка литературного салона и подруга Луи-Франсуа де Бурбона, принца де Конти (1717—1776).